Edmund Morel peut désigner :
 Edmund Dene Morel (1873-1924), écrivain et journaliste britannique d'origine française ;
 Edmund Morel (1840-1871), ingénieur ferroviaire.